Alan Seeger (1888-1916), poète américain ;
 Hal Seeger (1917-2005), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Melanie Seeger (née en 1977), athlète allemande ;
 Pete Seeger (1919-2014), musicien américain ;
 Ruth Crawford Seeger (1901-1953), compositrice et musicologue américaine ;
 Tao Rodríguez-Seeger (né en 1972), chanteur folk américain.